Fizz Factor – były amerykański producent gier komputerowych z siedzibą w Austin, w Teksasie.

Historia 
Studio powstało w lutym 2002 r. przez czworga byłych pracowników Human Code – Rodneya Gibbsa, Scotta Langa, Scotta White'a i Blake'a Busha (poprzedni pracodawca został zamknięty w listopadzie 2001 r. decyzją właściciela Sapient Corporation). Niecałe dwa miesiące później, tj. 9 kwietnia zostało przejęte przez Amaze Entertainment. W pierwszych latach działalności zajmowało się produkcją gier na PC-ty, wprowadzając na rynek m.in. Hobbita i okrytego złą sławą Spider-Mana 2. W ramach objętej strategii Amaze Entertainment, studio straciło indywidualność w 2005 r., jednak nadal pod wodzą Rodneya Gibbsa tworzyło gry na konsolę Nintendo DS. W lipcu 2008 r. Foundation 9 Entertainment, nowy właściciel Amaze, podjęło decyzję o przywróceniu nazwy Fizz Factor (która w wewnętrznych strukturach firmy była wciąż używana) celem uniknięcia zamieszania wśród klientów firmy oraz wprawić w dumę członków zespołu z posiadania własnej tożsamości i marki. W lipcu 2009 r. wskutek restrukturyzacji F9E, studio zostało zamknięte.

Wyprodukowane gry

Uwagi

Przypisy 

Amerykańscy producenci gier komputerowych
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Austin
Byłe przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych